Бе́льские (Рюриковичи) — угасший княжеский род, Рюриковичи, ветвь князей Морткиных (Ярославских). 

Род внесён в Бархатную книгу. При подаче документов (23 мая 1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись князей Бельских (с рукоприкладством князей Морткиных), а также Палатой родословных дел затребованы предоставление сведений об их однородстве у князей Троекуровых и Прозоровских. Указ о внесении родословия князей Бельских в главу Ярославских князей подписан (20 марта 1688).

История рода 
Первый князь Бельский (XXI-е колено от Рюрика), князь Иван Михайлович Морткин, бежал в Литву, где ему пожаловали номинально удел Бельских, перешедших в Россию. Позже Иван вернулся в Россию, потеряв удел, но его потомки усвоили прозвание князей Бельских.

Опричниками Ивана Грозного числились: князья Григорий и Тимофей Петровичи, князья Григорий и Дмитрий Горчаковичи (1573).

От князей Бельских историк П. Н. Петров выводил происхождение князей Горчаковых, традиционно считающихся потомками князей Козельских.

Генеалогия

См. также 
 Бельские (Гедеминовичи).
 Бельские (польская шляхта).

Примечания

Библиография 
 История родов русского дворянства: В 2 кн. / авт.-сост. П. Н. Петров — М.: Современник, 1991.
 Кобрин В. Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV—XVI вв. — М.: Рос. гос. гуманит. ун-т., 1995.
 Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2 т. / авт.-сост. В. В. Богуславский. — М.: Олма-Пресс, 2001.
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Князья Бельский (Рюриковичи). стр. 96-97.
М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Князья Бельские (Рюриковичи). стр. 293-295.

Ссылки 
 [mirslovarei.com/content_beo/Bel-skie-1347.html Бельские на сайте Мир Словарей]
 
 
 

Княжеские роды России (Рюриковичи)
Князья ярославские
Бельские (Рюриковичи)